Штайнхайм-ан-дер-Мурр () — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчинён административному округу Штутгарт. Входит в состав района Людвигсбург. Население составляет 12 039 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 23,19 км². Официальный код — 08 1 18 070.

Близ Штайнхайма обнаружен череп штайнхаймского человека возрастом около 300 тыс. лет.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Баден-Вюртемберга